Vega de Tirados kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Tirados (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Vega de Tirados (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar